Малая Ельня — деревня в Кстовском районе Нижегородской области России. Входит в Большеельнинский сельсовет.

Расположена на берегу Рахмы в 6 км к северо-западу от города Кстово и в 15—20 км к юго-востоку от центра Нижнего Новгорода.

В деревне 12 улиц, включая переулки, зарегистрировано три садоводческих товарищества (СНТ).

Население

Примечания

Ссылки 
 Малая Ельня на карте 2gis
д. Малая Ельня на публичной кадастровой карте

Населённые пункты Кстовского района